Bembe peut désigner :
 Bembe (peuple de la République démocratique du Congo) ;
 bembe (ou ibembe), langue des Bembe de la République démocratique du Congo et de Tanzanie ;
 Babembe, secteur du territoire de Mwenga dans la République démocratique du Congo, habité par les Bembe
 Beembe (peuple de la République du Congo), peuple kongo ;
 kibeembe, langue des Bembe de la République du Congo ;
 Bembe, municipalité d’Angola ;
 Bembé, style de musique cubaine ;
 Bembe, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng.